Mahrenholtz ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha von Marenholtz-Bülow (1810–1893), deutsche Pädagogin

 Oskar Mahrenholtz (1931–2020), deutscher Ingenieur, Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Richard Mahrenholtz (1849–1909), deutscher Literaturhistoriker und Schriftsteller
 Wilhelm Albrecht Christian von Mahrenholtz (1752–1808), deutscher Politiker
 Curt Asche von Marenholtz Reichsfreiherr. Auch: Konrad Ascanius Baron von Marenholz Gesandter des Kurfürsten von Brandenburg am Reichstag in Regensburg.

Wegen ähnlicher Schreibweise und Ausspache  Siehe auch BKL: * Mahrenholz

 Marenholtz Name eines uralten lüneburgischen Adelsgeschlechtes